Джералдтон:

 Джералдтон — город в Австралии, расположен в штате Западная Австралия.
 Джералдтон — аэропорт, расположенный в 10 километрах к востоку от города Джералдтон, Западная Австралия.